Acquired Taste: Vxl. 1 (читается как Acquired Taste: Vol. 1) — девятый студийный альбом британского рэпера Scarlxrd. Он был выпущен 13 декабря 2019 на лейблах Island Records и Lxrd Records.

Отзывы 

Агрегатор Dead Press написал: «инструментал стандартный.  Минимальные, мрачные биты с нетипичными 808-ми и хай-хэтами разбросаны по восемнадцати трекам.  Гитарные сэмплы иногда появляются, чтобы нарушить монотонность, но, в остальном, это действительно похоже на прослушивание одной и той же песни в течение часа».

Список композиций 
По данным Spotify.

Примечания 

Альбомы Scarlxrd